Hardware е пети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Не постига успехът на предходния албум Metal Rendez-vous, но става златен в Швейцария. Влиза в британските и американските класации, както и в някои европейски страни.

През 2014 г. е преиздаден от британската Rock Candy Records.

Състав 
 Томи Кийфър – китара
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас
 Марк Сторс – вокали
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1981 година